Alfredo Carlos Arias Sánchez – ex calciatore uruguaiano
 Óscar Arias Sánchez – politico costaricano
 Robert Arias Sánchez – calciatore costaricano